Maikinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Maikinsaari (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 
 Maikinsaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar